Михаил Владимирович Костенко (1912—2001) — советский учёный, доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН СССР.

Биография 

Родился 15(28).12.1912 в Николаеве. Член КПСС.

После окончания Ленинградского политехнического института (1938) работал там же, с 1955 г. профессор, заведующий кафедрой техники высоких напряжений.

В 1933—2000 гг.:
  студент, аспирант электромеханического факультета Ленинградского политехнического института, 
 участник советско-финской войны, участник Великой Отечественной войны, 
 профессор, заведующий кафедрой и лабораторией техники высоких напряжений Ленинградского политехнического института, председатель секции электрофизики высоких напряжений Научного совета РАН по комплексной проблеме "Научные основы электрофизики и электроэнергетики».

Умер в Санкт-Петербурге в 2001 году.

Ссылки 
 
 Костенко
 Ордена

Умершие в Санкт-Петербурге
Похороненные на Серафимовском кладбище
Доктора физико-математических наук
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета